Erba  grassa è il nome volgare di alcune piante:
Portulaca oleracea
Sedum album
Veronica beccabunga